Born This Way Ball är Lady Gagas tredje konsertturné. I februari 2012 postade Lady Gaga bilder och annan information angående hennes kommande världsturné via Twitter. Turnén kommer att innefatta omkring 110 konserter i: Asien, Nya Zeeland, Australien, Europa, Latinamerika, Sydafrika för att sedan avslutas under 2013 i Nordamerika. Under turnén gjorde hon två kritikerrosade konserter i Globen, Stockholm.

Turnén

Inställda konserter och förändringar

Noter 

Konsertturnéer 2012
Lady Gaga